Alfa Romeo Disco Volante (1952) – samochód sportowy produkowany w latach 1952–1953.
 Alfa Romeo Disco Volante (2013) – samochód sportowy produkowany w latach 2013–2016.